Mühlbühl ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Mühlbühl, ein Ortsteil der Gemeinde Nagel im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Nordostbayern

Berge:
 Mühlbühl (Oberpfälzer Wald), eine bewaldete Anhöhe (550 m) am nordwestlichen Ende dieses Mittelgebirges, Nordostbayern